Fuser har flere betydninger:

 En "fuser" er i Harry Potter-universet en person der kommer fra en troldmandsslægt, men ikke selv besidder nogen form for magiske kræfter.
 Fuser (fyrværkeri) – uvirksomt fyrværkeri.
 Fuser (slang) – slang i det danske sprog.